Frontón, palabra proveniente del latín frons (frente), puede referirse a:

Geografía 
 Fronton, una comuna francesa del departamento de Alto Garona.
 Frontón (Pantón), parroquia y localidad del municipio español de Pantón, en la provincia de Lugo.
 El Frontón, isla frente al puerto del Callao, Perú.
 Frontón (Ciales), un barrio en Ciales, Puerto Rico

Deporte 
 Frontón (deporte), modalidad de pelota vasca.
 Paleta frontón, deporte de origen peruano.

Otros 
 Frontón (arquitectura), un elemento arquitectónico.
 Marco Cornelio Frontón, un autor latino del siglo II.

Referencias